Carlos de Borbón (Castillo de Moulins (Allier) 1433 - Lyon, 13 de septiembre de 1488), noble y religioso francés. Fue hijo de Carlos I de Borbón e Inés de Borgoña. Fue elegido Arzobispo de Lyon a la edad de 10 años gracias a sus conexiones familiares y más adelante, nombrado cardenal, además de conde de Clermont y de Forez, duque de Borbón y de Auvernia, barón de Roannais y príncipe de Dombes por un corto período de tiempo en 1488, sucediendo a su hermano Juan II de Borbón.

Como hijo menor, Carlos estuvo destinado a la vida eclesiástica de niño; él mismo, no tenía vocación alguna por el poder y los honores a los que fue elevado, y fue más conocido por sus incorrecciones (tuvo una hija ilegítima) que por su piedad. A pesar de ello, fue un notable patrón de las artes, derrochando dinero en la Catedral de Lyon - la capilla de los Borbones de dicha catedral, que patrocinó desde 1486 (patrocinio que continuó a su muerte su hermano Pedro II de Borbón) fue descrita como "una de las maravillas de las artes decorativas en el siglo XV". 

En cuanto a sus mencionadas incorrecciones, no solo tuvo una hija ilegítima, sino varios hijos más que trató de hacer desaparecer para evitar la vergüenza pública.

A la muerte de su hermano mayor Juan II, duque de Borbón, el 1 de abril de 1488, Carlos - como heredero más cercano de Juan - reclamó la herencia familiar en Borbonés y Auvernia. Esta reclamación no fue tolerada por su hermano menor Pedro de Borbón y la esposa de éste, Ana de Francia, que inmediatamente tomó posesión de las tierras de los Borbones por la fuerza el 10 de abril. 

El 15 de abril, miembros del Consejo del rey, enviados por Ana para "consolar al Cardenal por la muerte de su hermano", le forzaron a firmar una renuncia de todos sus derechos sobre las tierras de los Borbones, a cambio de una pensión. Carlos murió ese mismo año en misteriosas circunstancias, tras un súbito colapso en su casa de Lyon. El breve tiempo durante el que retuvo el título, del 1 al 15 de abril, fue ratificado póstumamente cuando Carlos, duque de Borbón accedió al ducado como Carlos III.

Fuentes 

Arzobispos de Lyon
Obispos de Francia del siglo XV
Cardenales de Francia del siglo XV
Cardenales creados por Sixto IV
Arzobispos de Ruan
Nacidos en Moulins (Allier)
Carlos 02
Carlos 02
Arzobispos del siglo XV
Obispos católicos del siglo XV